Caldelas puede referirse a:

España
Castro Caldelas, un municipio español de la provincia de Orense, Galicia, España.
Puentecaldelas, un municipio español de la provincia de Pontevedra, Galicia, España.
Comarca da Terra de Caldelas, una camarca española de la provincia de Orense, Galicia, España.
Caldelas de Tui,  una parroquia del municipio de Tuy, Pontevedra, Galicia, España.
Estación de Caldelas,  un apeadero ferroviario situado en el municipio  de Tuy, Pontevedra, Galicia, España.
Fuero de Castro Caldelas, el documento más antiguo escrito en gallego que se conoce.
Castillo de Castro Caldelas,  una fortaleza medieval situada en la localidad orensana de Castro Caldelas en Galicia, España.

Portugal
Caldelas (Amares), una freguesia portuguesa del municipio de Amares.
Caldelas (Guimarães), una freguesia portuguesa del municipio de Guimarães.